Valtasaari ist der Familienname folgender Personen:

 Jukka Valtasaari (geb. 1940), finnischer Diplomat, Botschafter in Washington
 Tapani Heikki Valtasaari (geb. 1941), finnischer Opernsänger (Bariton)